И́я:

 Ия — женское русское личное имя греческого происхождения.
 Ия — река в Иркутской области России, левый приток Оки (бассейн Ангары).
 Ия — река в Республике Татарстан, правый приток Казанки (бассейн Волги).
 Ия — город в Греции.
 Ия — деревня в Эстонии.
 Мохаммед Ия — камерунский футбольный функционер, президент Камерунской федерации футбола (2000—2013), бизнесмен.